Чемпионат России по регби 2000 года проводился с 8 июня по 10 октября. Чемпионом в седьмой раз стал клуб «Красный Яр».

Формат турнира 
Турнир проводился в 2 круга, после которых первые две команды встречаются в финале в игре до двух побед, а 3 и 4 команда чемпионата — в матче за 3-е место в игре до двух побед.

Участники 

 Клуб «Сибтяжмаш» переименован в «Енисей-СТМ» перед началом турнира.

Регулярный чемпионат

Плей-офф 

Финал
 1 октября: «Енисей-СТМ» — «Красный Яр» — 11:13
 8 октября: «Красный Яр» — «Енисей-СТМ» — 28:22

За 3-е место
 1 октября: «ВВА им. Гагарина» — «Пенза» — 29:14
 8 октября: «Пенза» — «ВВА им. Гагарина» — 22:9
 10 октября: «Пенза» — «ВВА им. Гагарина» — 35:17

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
2000 год в регби
Чемпионаты России в 2000 году